Сантос Торес има више значења:

 Сантос Торес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сантос Торес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику